ALT-код — код, символи якого викликаються за допомогою кнопки Alt і цифр на NumPad'і.

На персональних комп'ютерах під управлінням операційних систем Windows або DOS існують додаткові команди для введення символів, недоступниі при використанні звичайної клавіатури. Ці команди називаються Alt-кодами і позначаються як «», де «Х» — число в десятковій системі числення. Для написання потрібного символу слід натиснути клавішу  та, не відпускаючи її, ввести число 0165 (для прикладу).

Для операційної системи Ubuntu введення символів здійснюється затисненням кнопок  і введення коду символу.

Спочатку в операційній системі MS-DOS користувач міг утримувати натиснутою клавішу  і вводити число на клавіатурі. Після введення числа BIOS перетворив би цю команду прямо в ASCII-код символу і відмалював відповідний символ на екрані. Для систем, що використовують англійську мову, використовується кодова сторінка 437. Для більшості інших систем, що використовують латинський алфавіт, використовується кодова сторінка 850. Повний список див. у статті «Кодова сторінка».

Ці коди стали настільки добре відомі, що Microsoft була змушена в новій операційній системі Windows 95 використовувати Windows-1252 і аналогічні міжнародні набори для того, щоб зберегти можливість використовувати Alt-коди. Утримуючи  і набираючи три цифри (перша не нуль) можна перевести символ з CP437 у відповідний символ в коді сторінки Windows. Набравши спочатку ведучий 0 (нуль), а потім число ви зможете записати символ з кодової сторінки Windows.

Наприклад, поєднання  виходить «Ѓ» (буква Г з точкою зверху, не плутати з Ґ), яка знаходиться в 161-ї позиції в CP437 і CP850.  дає символ «¡» (перевернутий знак оклику), який знаходиться в 161-ї позиції в Windows-1252.

При переході Windows на Unicode Alt-символи збереглися: 0-провідні коди стали ще популярнішими. Існує також ще один спосіб: щоб його включити, користувач повинен встановити чи створити ключ реєстру HKCU \ Control Panel \ Input Method \ EnableHexNumpad з типом REG_SZ і значенням 1 і перезавантажити комп'ютер. Після цього можна використовувати третій метод:

 Тримайте натиснутою клавішу Alt. Натисніть клавішу «+» на цифровій клавіатурі.
 Не відпускаючи Alt введіть шістнадцяткове число, використовуючи цифрову клавіатуру для цифр 0-9 і звичайні клавіші для введення символів a-f.
 Наприклад,  буде виробляти ě («e» з «кришечкою»).

Список кодів

Англійська розкладка

Українська і російська розкладка

Див. також 

 :en:Numeric character reference
 :en:Unicode input
 :en:Combining character

Посилання 

 List of Alt Key Codes 
 Alt Codes reference 
Клавіатура